La Lega degli Straordinari Gentlemen (The League of Extraordinary Gentlemen) – fumetto DC Comics
 La leggenda degli uomini straordinari (The League of Extraordinary Gentlemen) – film del 2003 diretto da Stephen Norrington